David Eby (né en 1977), avocat et homme politique canadien.
 Earl Eby (1894-1970), athlète américain.
 Helen Eby-Rock (1896-1979), actrice américaine.